Copăceni a következő romániai helységek román neve:

 Kapocsány, Bihar megye
 Koppánd, Kolozs megye
 Copăceni, Ilfov megye